Tim Caldwell (1913-1994) – crickettista, dirigente sportivo e banchiere australiano
 Tim Caldwell (1954) – sciatore statunitense